Will Smith puede hacer referencia a:

 Will Smith (1968), actor, productor y rapero estadounidense.
 Will Smith (1995), beisbolista estadounidense.
 Will Smith (comediante) (1971), comediante británico.
 Will Smith (1971-2016), jugador de futbol americano.
 Will Smith, personaje ficticio de la serie The Fresh Prince of Bel-Air, interpretado por el actor Will Smith.
 Will Smith, personaje de la serie australiana Home and Away.
 William Smith